Esistono più comuni francesi con questo nome

Bitry – Nièvre
Bitry – Oise